From the Beginning ("dall'inizio" in lingua inglese) può riferirsi a:

From the Beginning – album degli Small Faces del 1966
From the Beginning – singolo di Emerson, Lake & Palmer del 1972, dall'album Trilogy
 From the Beginning – raccolta dei The Damned del 1995
From the Beginning – box set di Emerson, Lake & Palmer del 2007